L'église arménienne Surp Asdvadzadzin de Beşiktaş (Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi) est une église d'Istanbul, dans le quartier de Beşiktaş.

Son nom, Surp Asdvadzadzin, signifie Sainte Mère de Dieu.

Construite en 1831, elle est voisine de Haghios Ghiorgos, dont elle partage l'histoire.

Références 

Istanbul
Besiktas
Religion à Istanbul